

Населені пункти та їхні частини
 Поліцько — село в гміні Пщев Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Поліцько — село в гміні Льондек Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Поліцько — осада в гміні Маново Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки